Werner hace referencia a:

Patrónimo 
Abraham Gottlob Werner (1750-1817), geólogo alemán;
Alfred Werner (1866-1919), químico suizo, premio Nobel de Química en 1913;
Floyd Gerald Werner (1921-1992), entomólogo estadounidense;
Franz Werner (1867-1939), naturalista austríaco;
Rainer Werner Fassbinder, director de cine alemán;
Werner Hollweg, tenor alemán;
 Yehudah Leopold Werner (1931-), zoólogo israelí;
 Zacharias Werner (1768-1823), poeta, dramaturgo, predicador alemán;
 Oskar Werner (1922-1986), actor austriaco;
 Werner Klemke (1917-1994), escritor, ilustrador y profesor.

Nombre 
 Werner Gunthor (1961-): lanzador de peso triple campeón suizo.
Werner von Blomberg: miembro del ejército alemán en época del III Reich.
Werner Heisenberg: físico alemán ganador del premio Nobel de física en 1932.
Werner Herzog (1942-): director de cine alemán.
Werner Wilhelm Jaeger: filólogo clásico germano-estadounidense.

Autores de nombres botánicos 
A.Werner - Alexander Werner
B.Werner - Birgit Werner fl. 1995
F.Werner - F. Werner fl. 2007
H.Werner - H. Werner 1839-
H.M.Werner - H.M. Werner fl. 1970
K.Werner - Klaus Werner 1928-
O.Werner - Olaf Werner 1959-
Werner - Roger-Guy Werner 1901-1977.

Geografía 
 Cráter Werner: cráter en la zona alta del centro-sur de la Luna.

Deportes 
 Werner (equipo ciclista): equipo ciclista español en 1969 y 1972.